Ridolfo Sirigatti (1553-1608) – scultore e pittore italiano
 Saulo Sirigatti (1933-2021) – psicologo italiano